The Hiding Place (film) - Amerikaanse film gebaseerd op onderstaand boek
 The Hiding Place (boek) - boek van Corrie ten Boom
 The Hiding Place (Trezza Azzopardi) - roman van Trezza Azzopardi